Krugman ist der Familienname folgender Personen: 
 Paul Krugman (* 1953), US-amerikanischer Ökonom
 Saul Krugman (1911–1995), US-amerikanischer Mediziner

Siehe auch:
 Krugmann